Insula je latinska beseda za "otok" in se lahko nanaša na:
 Insula ali insularni reženj, del človeških možganov;
 Insula (zgradba), večstanovanjska zgradba v antičnem Rimu, v kateri so prebivali različni sloji, razen elite.
 Galerija Insula, galerija profesionalnih likovnih umetnikov v Izoli